Lilla Teatern kan syfta på:

 Lilla Teatern, Helsingfors – en svenskspråkig teater i Helsingfors i Finland
 Lilla Teatern, Norrköping –  en teater i Norrköping i Sverige
 Lilla teatern, Lund – en amatörteater i Lund i Sverige med anor från studentteater och proggtider
 Lilla Teatern – en teater i Stockholm mellan 1911 och 1913 i byggnaden Strindbergs Intima Teater
 Lilla Teatern – en teaterscen i Stockholm 1923 och 1940–1971 i gamla Biograf Edison
 Lilla Teatern, Göteborg
 Lilla teatern, Umeå